Черепашье — топоним:
 Черепашье — озеро в Тбилиси;
 Черепашье — озеро в Новоусманском районе Воронежской области России;
 Черепашье — озеро в Ульчском районе Хабаровского края России;
 Черепашье — посёлок на территории Рыбно-Слободском районе Республики Татарстан в России;
 Черепашье — болото в Павлоградском районе Днепропетровской области Украины.